Magnus ima lahko več pomenov: 

 psevdonim striparja Roberta Raviole
 Sekcija Magnus, gejevska sekcija ŠKUCa
 Magnus, moško osebno ime